Астура ()

  — река в Италии, в Римской провинции.
  — бывшее поселение в устье реки Астура, ныне часть курорта Неттуно.

См. также 
 Астурия

Примечания